Լ, լ (люн, ) — дванадцята літера вірменської абетки.

Позначає звук /l/.

Числове значення — 30.

В Юнікоді має такі коди: U+053C для Լ, U+056C для լ . В інших типах кодування відсутня.